Caper bezeichnet:
 Heist-Movie, ein Filmgenre
 Caper, europäisches Projekt zur Vorbeugung von organisierter Kriminalität
 Caper (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (2014)
Personen:
 Flavius Caper, lateinischer Grammatiker
Siehe auch
 Kaper (Begriffsklärung)